Németország
 Weiden, település Bajorországban
 Weiden, település Észak-Rajna-Vesztfália tartományban
 Weiden, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
 Weiden, Köln Lindenthal nevű kerületének egyik városrésze